Pradaglia ima više značenja:
 Pradaglia, Alessandria
 Pradaglia, Piacenza